Picardo puede referirse a:
 El gentilicio de Picardía, región del norte de Francia.
 Picardo, lengua romance de esa zona.
 Seguidor de los Hermanos del libre espíritu, también denominados picardos, una secta cristiana medieval considerada herética por la jerarquía católica.